ESZ steht für:
 Edizioni Suvini Zerboni, italienischer Musikverlag seit 1907
 Elektrische Strassenbahn Zürich, ehemalige Straßenbahn in Zürich
 Elektrische Strassenbahnen im Kanton Zug, Schweiz, als rechtliche Vorläuferin der Zugerland Verkehrsbetriebe AG
 Ergänzendes Schutzzertifikat, einer Verlängerung des Patentschutzes
 Ernst-Schröder-Zentrum für Begriffliche Wissensverarbeitung an der Technischen Universität Darmstadt
 Evangelisches Schulzentrum

ES-Z steht für:
 Provinz Saragossa (ISO-3166-2-Code), spanische Provinz

Abkürzung